Saint-Genest kan syfta på:
 Saint-Genest, Allier
 Saint-Genest, Vosges